Les lettres SPCA peuvent désigner :
 la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux.
 la Société provençale de constructions aéronautiques.
 la Section photographique et cinématographique des Armées (1917-19), prédécesseur du Service d'informations et de relations publiques des armées (SIRPA) et Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD)